Code
LUF est un code, qui signifie :
 le franc luxembourgeois, ancienne monnaie du Luxembourg, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; maintenant remplacée par l'euro

 Librairie de l'Université de Fribourg, dirigée entre 1935 et 1953 par Walter Egloff

 Librairie Universelle de France, succursale parisienne de la Librairie de l'Université de Fribourg, dirigée entre 1935 et 1953 par Walter Egloff